Rjana Łužica (baix sòrab Rědna Łužyca) (Lusàcia bella) és l'himne nacional dels sòrabs, basat en un poema d'Handrij Zejler publicat dins Na sersku Łužicu (La Lusàcia sòrab), que fou publicat per primer cop a Serbska Nowina de Leipzig el 24 d'agost de 1827. La música fou composta a començaments de 1845 per Korla Awgust Kocor i fou cantat per primer cop en públic en un festival de música popular a Bautzen el 17 d'octubre de 1845.

Actualment les constitucions de Saxònia i Brandenburg reconeixen el dret als sòrabs a utilitzar el seu himne, que és esmentat de manera explícita als texts.

Lletra 

Hi ha dos versos de Handrij Zejler que han estat exclosos de la versió oficial.

Enllaços externx 
 Notes de l'himne sòrab a www.sorben.com

Himnes nacionals
Sòrabs